Вулиця Анатолія Луначарського — колишня назва вулиці Митрополита Андрея Шептицького у Києві.
 Вулиця Анатолія Луначарського — колишня назва вулиці Генерала Момота в місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей